Juan Manuel Suárez puede referirse a:

 Juan Manuel Suárez Fernández, Juanma (1962-1992), músico español;
 Juan Manuel Suárez Japón (1945-), profesor universitario y político español;
 Juan Manuel Suárez del Toro Rivero (1952-), presidente de la Cruz Roja Española;
 Juan Manuel Suárez del Valle, Juanma (1966-), futbolista español.